Die UBS Open Gstaad 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 16. Juli 2001 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Telenordia Swedish Open in Båstad und den Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Àlex Corretja, der in diesem Jahr an Position vier gesetzt im Halbfinal scheiterte. Neuer Turniersieger wurde Jiří Novák, der überraschend als Ungesetzter im Final Juan Carlos Ferrero schlug. Im Vorjahr hatte er noch den Titel im Doppel gewonnen, dieses Jahr war es sein einziger Einzeltitel des Jahres und der vierte Titel seiner Karriere.
Im Doppel schieden die Vorjahressieger aus Tschechien Novák und David Rikl als Topgesetzte im Viertelfinal aus. Neue Turniersieger wurden Roger Federer und Marat Safin, die im Final von der Aufgabe von Michael Hill und Jeff Tarango profitierten. Für Safin war es der erste Doppeltitel, für Federer der zweite.

Das Preisgeld betrug 575'000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 600'000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 28 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 20 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 25 kB)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Saanen